Марьям Ихтиярова (Ихтиёрова) (21.04.1939-22.03.2022) — советская и узбекская актриса театра и кино, народная артистка Узбекистана (1997).

Родилась 21 апреля 1939 года в Янгиарыкском районе Хорезмской области, девичья фамилия Рузметова. В 1945 году переехала с родителями в Шаватский район.

Окончила Ташкентский театрально-художественный институт (1963).

С 1959 года выступала на сцене Узбекского театра драмы и комедии им. Мукими.

Лучшие роли: Любовь («Два браслета»), Халима («Халима»), Обидахан («Альтернатива»), Холишон («Холишон»), Менгли («Махтум-кулы»), Джумагул («Каракалпакская дочь»), Ханума («Госпожа Ханума»), Райхона («Смотрины перед свадьбой»), Кутлугни-гор ("Каждый может сделать джафу»), Зубайра («Конкурс женихов»), Кайнона («Супер свекровь») и другие.

Снималась в фильмах «Невеста из Вуадиля» (1984), «Бомба» (1995), «Моя любовь» (2014) и другие. Участвовала в различных радио- и телепрограммах.

Народная артистка Узбекистана (1997). В 2016 году награждена медалью «Шухрат».

Умерла 22 марта 2022 года.

Муж — Бахтиёр Ихтияров (1963—1998, развод). Трое детей.

Источники 
 Ŭzbekiston milliĭ ėnt︠s︡iklopedii︠a︡si: Zebunniso-Konigil. 2000.
 https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/ixtiyorova-uz/
 https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/1238719-v-vozraste-82-let-skonchalas-narodnaya-artistka-uzbekistana-maryam-ihtiyarova.html
 https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/22/maryam-ixtiyorova/
 фото https://peoplenews.uz/skonchalas-narodnaya-artistka-uzbekistana-maryam-ihtierova